Caminata ima više značenja:
 Caminata, Bolzano
 Caminata, Genoa
 Caminata, Piacenza